Гербы муниципальных образований России:

 Герб Едейского наслега — в Намском районе Республики Саха (Якутия).
 Герб Едейского наслега — в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия).